Plusieurs personnalités portent le patronyme de Maurice Lucas
 Maurice Lucas (1896-1988), ancien député de la Manche
 Maurice Lucas (1952-2010), ancien joueur américain de basket-ball
 Maurice Charles Gabriel Lucas (1882-1972), général français

Voir aussi
 Personnalités ayant Lucas comme patronyme